

Населені пункти та їхні частини
 Сікожин — село в гміні Ґостинь Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Сікожин — село в гміні Равич Равицького повіту Великопольського воєводства
 Сікожин — осада в гміні Сміґель Косцянського повіту Великопольського воєводства

Примітки